Ламе́ль (от  – пластинка, чешуйка) — термин, описывающий продолговатые пластины или иные плоские элементы, составляющие регулярные структуры или конструкции. В конструировании отличительными признаками ламелей является их упругость и небольшая индивидуальная подвижность в составе структуры. Это дает образуемой ламелями структуре (поверхности)  такие полезные свойства как адаптивность формы и габаритов, распределенное сопротивление нагрузкам, ремонтопригодность путем замены отдельных элементов, удобство хранения и транспортировки в свернутом виде.

 Ламель — в строительстве, тонкая пластина из строительного материала.
 Ламель — в деревообработке, название пластины шпона (пиленый шпон).
 Ламель — узкая канавка на протекторе шины. Первоначально слово обозначало участки протектора, разделённые канавками, но постепенно через слово «ламелирование» (нарезание бороздок, разделяющих протектор на пластинки) перешло на обозначение самих нарезанных канавок.
 Ламель — пластина в затворе фотоаппарата.
 Ламель — в электротехнике, плоский (обычно неподвижный) контакт.

Термин "ламель" также используется при производстве жалюзи, так называется полоска, составляющая горизонтальные или вертикальные жалюзи

См. также 
 Ламеллярный доспех — общее название доспеха из сплетённых между собой шнуром пластин.
 Ламеллярные гранулы — клеточные секреторные липид-содержащие органеллы.

Ссылки